Илосаари-рок () – один из самых старых и популярных рок-фестивалей в Финляндии. Фестиваль проходит ежегодно во вторые выходные июля на певческом склоне () города Йоэнсуу (Северная Карелия). На фестивале ежегодно выступают популярные финские и иностранные исполнители, а также начинающие местные группы.

Место проведения 
С 1971 года по 1990 год фестиваль проводился, согласно своему названию, на острове Илосаари () посреди реки Пиелисйоки в самом центре Йоэнсуу. С лета 1991 года фестиваль был перенесен на певческий склон в районе Линнунлахти, потому что остров Илосаари перестал вмещать всех желающих. Помимо основной сцены на певческом склоне, музыканты выступают и на небольших площадках неподалеку.

Организаторы 
Организатором мероприятия является объединение популярной музыки города Йоэнсуу (). Фестиваль проводится с помощью волонтёров, и большинство сотрудников, рабочих сцены и помощников являются добровольцами. Фестиваль проводится на условиях самоокупаемости и не нацелен на получение прибыли, что позволяет держать цены на билеты сравнительно низкими. При этом уровень финских и зарубежных исполнителей остается высоким. Прибыль обычно направляется на организацию фестиваля следующего года или на поддержку начинающих музыкальных групп региона Северной Карелии. 
Фестиваль ведёт прямые интернет-трансляции выступлений с 1996 года. За видеотрансляции отвечают студенты факультета информации и связи университета прикладных наук «Карелия» (). До 2012 года радиостанция «YleX» транслировала концерты с фестиваля.

Аудитория 
Билеты на Илосаарирок полностью распродавались в период с 1998 по 2011 год, в 2010 году за выходные на фестивале побывало около 42 000 посетителей. В 2012 году территорию фестиваля расширили, и поэтому в этот год билеты на фестиваль впервые за 11 лет не были распроданы полностью. В 2013 году в субботу на территории фестиваля побывало 24000 и в воскресенье 23000 человек. Летом 2017 года на фестивале побывало рекордное количество посетителей – 67000 человек.

Защита окружающей среды 
Илосаарирок стал первым фестивалем в Финляндии получившим в 2008 году международный сертификат Green'n'Clean. В 2011, 2012, 2014 и 2017 годах фестивалю был присужден международный приз за экологию A Greener Fesival Award как первому фестивалю в Финляндии, заботящемуся об окружающей среде. В 2012 году фестиваль получил высшую категорию «выдающийся» ().

Участники

2001 
13-15.07.2001. На фестивале выступали: Peer Günt, Paleface, Wasted, Apulanta, Kotiteollisuus, Oscar H.O.T. Quartet, Ultra Bra, Jimi Tenor, Nine (Швеция), Maija Vilkkumaa, Daniel Lioneye and the Rollers, OP:L Bastards, In Flames (Швеция), Napalm Death (Великобритания), Manboy, CMX, The Rasmus, Pool, Flaming Sideburns, YUP, Don Johnson Big Band, M. A. Numminen & Pedro Hietanen, Amorphis, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Feven (Швеция), The Hives (Швеция), Tulenkantajat, Ismo Alanko Säätiö

2002
12-14.07.2002. На фестивале выступали: Muse (Великобритания), The Crash, Maj Karman Kauniit Kuvat, Laulurastas, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Zen Café, Turun Romantiikka, Apulanta, 22 Pistepirkko, Endstand, Machine Head (США), Looptroop (Швеция), Deadушки (Россия), HIM, Dropkick Murphys (США), Absoluuttinen Nollapiste, Suede (Великобритания), Tiktak, Don Johnson Big Band, Insomnium, Kotiteollisuus, Suburban Tribe, Manifesto Jukebox, Neljä Ruusua, Sentenced, Maryland, Dj Krush (Япония), Kumikameli, Nightwish

2003
11-13.07.2003.На фестивале выступали: Bombshell Rocks (Швеция), Guano Apes (Германия), The Haunted (Швеция), The Herbaliser (Великобритания), Moonspell (Португалия), Raised Fist (Швеция), Sonic Youth (США), Tequilajazzz (Россия), 51koodia, CMX, Cool Runnings, Don Huonot, Don Johnson Big Band, Hole in the Head, Ismo Alanko Säätiö, Kapteeni Ä-ni, Kauko Röyhkä, Komposti Sound System, Lemonator, Liekki, Martti Servo ja Napander, Moonsorrow, Nuspirit Helsinki, Sonata Arctica, Tampere Oak Leaf Soundsystem, Thee Ultra Bimboos, Tulenkantajat, Underground Rock Orchestra, Velcra, Wasted, YUP, Zen Café

2004
16-18.07.2004.Участники: Auf der Maur (США), Blood For Blood (США), Cradle of Filth (Великобритания), Danko Jones (Kанада), Gluecifer (Норвегия), Markscheider Kunst (Россия), Nasum (Швеция), Promoe (Швеция), Santtu Karhu & Talvisovat (Россия), The Soundtrack Of Our Lives (Швеция), 51koodia, Apulanta, Don Johnson Big Band, Egotrippi, Giant Robot, Happoradio, I Walk the Line, Jamstream, Jazzgangsters, Jukka Poika ja Jenkkarekka, Kaucas, Kemmuru, Kotiteollisuus, Maija Vilkkumaa, Mannhai, Mariska, Mokoma, Puppa J & Tasottavat, Quintessence, Redrama, Rinneradio, Scandinavian Music Group, Sentenced, Soul Captain Band, Tarot, The 69 Eyes, The Crash, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Tohtori Orff & Herra Dalcroze, Viikate, YUP

2005
15-17.07.2005. Участники: Agnostic Front (США), Anthrax (США), Backyard Babies (Швеция), Blak Twang (Великобритания), DKT / MC5 (США), Dark Tranquillity (Швеция), Monster Magnet (США), Myllärit (Россия), Phoenix (Франция), The Skatalites (Ямайка), Тараканы (Россия), Amon Tobin (Бразилия), 22 Pistepirkko, Aavikko, Apocalyptica, Asa, Blaster Master, CMX, Children of Bodom, Cleaning Women, Disco Ensemble, Fat Beat Sound System, Giant Robot, Hero Dishonest, Husky Rescue, Indica, Ismo Alanko Säätiö, Jonna Tervomaa, Kimmo Pohjonen, Kotiteollisuus, Kumikameli, Kuusumun Profeetta, Maryland, Mokoma, Natural Vibrations, PMMP, Q-Continuum, Raato, Roots Cultivation, Ruudolf, Scalping Screen, Sister Flo, Sonata Arctica, Soul Captain Band, Tohtori Orff & Herra Dalcroze, Ultramariini, Virkavalta, Voltas, Zen Café

2006
14-16.07.2006.Участники: Blackalicious (США), Buju Banton (Ямайка), Capleton (Ямайка), Carpark North (Дания), The Damned (Великобритания), The Darkness (Великобритания), Entombed (Швеция), Katatonia (Швеция), Kid Koala (Канада), Mudhoney (Великобритания), Paprika Korps (Польша), Raised Fist (Швеция), Scar Symmetry (Швеция), Silverbullit (Швеция), Subs (Kитай), Saul Williams (США), 51koodia, Absoluuttinen Nollapiste, Alamaailman Vasarat, Anal Thunder, Apulanta, Barefoot Brothers, Cleaning Women, DJPP, Eläkeläiset, Fi-Reggae All Stars, Hannibal & Soppa, Happoradio, Kara, Kumikameli, Leijonamieli & Putkimiehet, Maija Vilkkumaa, Mokoma, M. A. Numminen, Negative, Neljä Ruusua, Nicole, Nicole Willis & The Soul Investigators, Poets of the Fall, Q-Continuum, Rotten Sound, Skanes, Stam1na, Stella, Swallow the Sun, The Five Corners Quintet, Tuomari Nurmio, Viikate, Ville Härkönen & Velvet, Voltas, Your Friend George

2007
13-15.07.2007. 
Участники:
Anthony B (Ямайка), The Business (Великобритания), Calexico (США), The Cinematic Orchestra (Великобритания), CunninLynguists (США), Opeth (Швеция), Porcupine Tree (Великобритания), RJD2 (США), Sick of It All (США), The Slackers (США), Soilwork (Швеция), Terror (США), Stonegard (Норвегия), Us3 (Великобритания), Vavamuffin (Польша), Abduktio, Aiyekooto and His Afrobeat International, Dalindèo, Disco Ensemble, Dunces, Emma Salokoski Ensemble, Fat Beat Sound System, Happoradio, HIM, Hidria Spacefolk, Husky Rescue, Insomnium, Journeymen, Kakka-hätä 77, Kemmuru, Klaus Thunder & Ukkosmaine, Lännen-Jukka, Magenta Skycode, Maj Karma, Maria Gasolina, Nieminen & Litmanen, PMMP, Profeetta & Uusi Maailmanuskonto, Risto, Rubik, Sara, Scorngrain, Sonata Arctica, Suhinators, The Odorants, Tiktak, Tundramatiks, Valse Triste, Vihreä maa, Viikate, Ville Leinonen & Chrisse Forever Band

2008
11-13.07.2008.
Участники:
Joe Bataan (США), Comeback Kid (Kанада), Common (США), Converge (США), Cult of Luna (Швеция), Fanfare Ciocârlia (Румыния), Heaven Shall Burn (Германия), The Heptones (Ямайка), Kashmir (Дания), Mad Caddies (США), Mad Sin (Германия), Mike Patton – Mondo Cane (США/Италия), Mogwai (Великобритания), Oceansize (Великобритания), Ozric Tentacles (Великобритания), Venetian Snares (Kанада), Asa & Jätkäjätkät, Astro Can Caravan, Cause For Effect, Decended, Diablo, Discard, Eläkeläiset, Giant Räbät, Herra Ylppö & Ihmiset, Vuokko Hovatta, Ismo Alanko Teholla, Kumikameli, Lapko, Lauri Tähkä & Elonkerjuu, Medeia, Momo Cat, Morley, Nightwish, Pelle Miljoona Unabomber, Pepe Deluxé, Tuomo Prättälä, Pyhimys, Raappana & Sound Explosion Band, Rhythm Funk Masters, Kauko Röyhkä & Riku Mattila, Samettivallankumous, Scandinavian Music Group, Smokesuit, Stella, Tohtori Orff & Herra Dalcroze, Turisas, The Valkyrians, Von Hertzen Brothers, Ypö-Viis, Stam1na, Mokoma, Kotiteollisuus

2009
17-19.07.2009. Участники: Bad Brains (США), Beenie Man (Ямайка), The Dillinger Escape Plan (США), Dizzee Rascal (Великобритания), Dungen (Швеция), Everything Is Made in China (Россия), Femi Kuti & The Positive Force (Нигерия), The Haunted (Швеция), Isis (США), Killing Joke (Великобритания), Röyksopp (Норвегия), Tragedy (США), Walls of Jericho (США), Anna Puu, Apocalyptica, Asa & Jätkätjätkät, Black Motor, The Capital Beat, Children of Bodom, Damn Seagulls, Delta Force 2, Disco Ensemble, Don Johnson Big Band, Egotrippi, Eleanoora Rosenholm, Eläin, Hannibal & Joku Roti Mafia, Huoratron, Joose Keskitalo & Kolmas maailmanpalo, Kotiteollisuus, Maj Karma, Maria Gasolina, Maria Lund, Major Label, Melankolics, Murmansk, Nopsajalka & Sound Explosion Band, PMMP, Puppa J & Punky Reggae Band, Reino & The Rhinos, Risto, Rubik, Ruudolf, Snow White’s Poison Bite, Stam1na, Stratovarius, Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen Bändi, Tohtori Orff & Herra Dalcroze ja Tuomo.

2010
16-18.07.2010. 
Участники:
Bad Religion (США), Biffy Clyro (Шотландия), Boban I Marko Markovic Orkestar (Сербия), DevilDriver (США), DJ Shadow (США), Faith No More (США), Imogen Heap (Великобритания), Katatonia (Швеция), Queen Ifrica (Ямайка), Rise And Fall (Бельгия), UNKLE (Великобритания), Ziggi (Голландия), Amorphis, Circle, Eppu Normaali, Ghost Brigade, Insomnium, Ismo Alanko & Teho-osasto, I Walk the Line, I Was a Teenage Satan Worshipper, Joensuu 1685, Jukka Poika & Sound Explosion Band, Kemmuru, Kuukumina, Lapko, Manna, Melrose, The Micragirls, Mokoma, Radiopuhelimet, Ricky-Tick Big Band, Rytmihäiriö, Stepa, Tarot, The Valkyrians, Jenni Vartiainen, Viikate ja Ville Leinonen & Majakan soittokunta

2011
15-17.07.2011.
Участники:
Aphex Twin (Великобритания), Blackfield (Великобритания/Израиль), Buzzcocks (Великобритания), Cody ChesnuTT (США), The Exploited (Великобритания), Gentleman (Германия), Iced Earth (США), Kate Nash (Великобритания), Kvelertak (Норвегия), Madness (Великобритания), Melt-Banana (Япония), Ojos De Brujo (Испания), Red Sparowes (США), Ablazer, Apulanta, The Blanko, Carnalation, The Dirge Organ, Душа Питера, Finntroll, Happoradio, Holik, Hooded Menace, L.A.O.S., The Latebirds, Liljan Loisto, Medeia, Michael Monroe, Minä ja Ville Ahonen, Neljä Ruusua, The Northern Governors, Laura Närhi, Paleface, Pertti Kurikan Nimipäivät, Raappana, Rubik, Samuli Putro, Satellite Stories, Sielun Veljet, Stam1na, Stella, Sweatmaster, Uusi Fantasia, Villa Nah, Von Hertzen Brothers ja Yona

2012
13-15.07.2012. 
Участники:
65daysofstatic (Великобритания), Against Me! (США), Antony and the Johnsons (США) & Joensuun kaupunginorkesteri, Black Star (США), D-A-D (Дания), Goran Bregović & His Wedding and Funeral Orchestra (Босния и Герцеговина), The Hives (Швеция), Iiris (Эстония), Mayhem (Норвегия), Modeselektor (Германия), Nasum (Швеция), Pulled Apart by Horses (Великобритания), Richie Spice (Ямайка), Rival Sons (США), Tanya Stephens (Ямайка), The xx (Великобритания), Amorphis, Apocalyptica, Children of Bodom, Chisu, Elokuu, Enochian Crescent, Eva & Manu, French Films, GG Caravan, Hebosagil, Herra Ylppö & Ihmiset, Insomnium, The Irrationals, Jare & VilleGalle, Kairon; IRSE!, Kuningassoundi Rentoshow, Lapko, LAS, Liimanarina, Nerve End, Oranssi Pazuzu, Paleface, Pariisin Kevät, PMMP, Reckless Love, Regina, Relentless, Riistetyt, Stig, Swallow the Sun, The Three Smiths Show: Gracias, Noah Kin, Ekow ja Tundramatiks

2013
12-14.07.2013. 
Участники:
Adept (Швеция), Between the Buried and Me (США), Hot Chip (Великобритания), Imagine Dragons (США), Lissie (США), Mustasch (Швеция), Pelican (США), Sigur Rós (Исландия), Squarepusher (Великобритания), Tarrus Riley (Ямайка/США), Witchcraft (Швеция), Disco Ensemble, Distress of Ruin, Domovoyd, Eevil Stöö, DJ Kridlokk & Koksukoo, Eläin, Eläkeläiset, Eternal Tears of Sorrow, Finntroll, Haamu, Haloo Helsinki!, Hexvessel, Jaakko Laitinen & Väärä raha, Jukka Poika, Jätkäjätkät, Karri Koira & Ruudolf, Laineen Kasperi, Antero Lindgren, Loost Koos, Lost Society, Michael Monroe, Minä ja Ville Ahonen, Mokoma, Nicole Willis & the Soul Investigators, Nightwish, PMMP, Pearly Gates, Pertti Kurikan Nimipäivät, Samuli Putro, Pää Kii, Raappana, Ruger Hauer, Rytmihäiriö, Satellite Stories, The Scenes, Stella, Aino Venna, Von Hertzen Brothers ja Wintersun

2014
11.-13.07.2014. 
Участники:
Alice in Chains (США), A$AP Ferg (США), Ellie Goulding (Великобритания), Haim (США), Mustasch (Швеция), Portishead (Великобритания), Trentemøller (Дания), Black Lizard, Damn Seagulls, Gracias & The Globe Band, Haloo Helsinki!, Happoradio, Herra Ylppö & Ihmiset, Insomnium, J. Karjalainen, Jenni Vartiainen, KC/MD Mafia, Olavi Uusivirta, Ranger, Sanni, Stam1na, Tuomo, Turmion Kätilöt, Viikate ja Wolfheart

2015
17.-19.07.2015. 
Участники:
Angus ja Julia Stone (Aвстралия), Bastille (Великобритания), Beardyman (Великобритания), Beres Hammond (Ямайка), Big K.R.I.T. (США), Charli XCX (Великобритания), Damian Marley (Ямайка), Ghost (Швеция), Placebo (Великобритания), SÓLSTAFIR (Исландия), Sunn O))) (США), Tom Odell (Великобритания), Aivovuoto, DJ Kridlokk, Tuuttimörkö, Amorphis, Apina, Apocalyptica, Apulanta, Atomirotta, CMX, Elastinen, Eva & Manu, Ghost Brigade, Grave Pleasures, Haloo Helsinki!, Laineen Kasperi ja Palava kaupunki, Jukka Nousiainen, Kasmir, Mäkki, Kube, Adi L Hasla, Mirel Wagner, Mokoma, Paperi T, Pekko Käppi & K:H:H:L, Pimeys, Pariisin Kevät, Roope Salminen & Koirat, Santa Cruz, SMC Lähiörotat, TEKSTI-TV 666, Von Hertzen Brothers, HC Andersen

2016
15-17.07.2016. 
Участники:
Bury Tomorrow (Великобритания), Passenger (Великобритания), Frank Carter & The Rattlesnakes (Великобритания), FX Farmer from Funkanomics (Германия), Haken (Великобритания), Paradise Lost (Великобритания), Propagandhi (Kaнада), Kraak & Smaak (DJ Set) (Голландия), Skepta (Великобритания), TesseracT (Великобритания), The 1975 (Великобритания), Volbeat (Дания), Wolf Alice (Великобритания), Amorphis, Anna Puu, Antti Tuisku, Aurora, Ceejay, Cheek, Death Hawks, DJ Goodblood & Denchem Crew, DJ Leimasin, DJ Preal, Eevil Stöö, Fiktio DJs Curry & Hitboogie, Gasellit, Hazy Daze, Ihana Leijona, J. Karjalainen, Jeremy Folderol, JVG, Juice Normaali, Kotiteollisuus, K-X-P, Lasten Hautausmaa, Lopunajan Mies, Maj Karma, Moonsorrow, Motions, Musta Risti, Nikke Ankara, Olavi Uusivirta, Paperi T, Reggae Time DJs Miami Mika & Kerone, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana, Ruger Hauer feat. Regina, Saimaa, Sanni, Scandinavian Music Group, Shiraz Lane, Stam1na, Timo Lassy Band, Tippa-T, Tryer, Tähtiportti, Vesala, View, Yona

2017
14-16.07.2017. 
Участники:
Imagine Dragons (США), Leprous (Норвегия), Mew (Дания), Millencolin (Швеция), MØ (Дания), Parov Stelar (Австрия), Pixies (США), Rag'n'Bone Man (Великобритания), Royal Blood (Великобритания), Nothing But Thieves (Великобритания), The Hellacopters (Швеция), Zeke (США), Disco Ensemble, Ellinoora, Evelina, Gettomasa, Haloo Helsinki!, Helsinki-Cotonou Ensemble, Huoratron, Insomnium & Joensuun kaupunginorkesteri, Jarkko Martikainen & Luotetut miehet, Jenni Vartiainen, JVG, Lihamyrsky feat. Karri Koira, MC Taakibörsta, Oranssi Pazuzu, Pariisin Kevät, Poets of the Fall, S-Tool, Sonata Arctica, Teflon Brothers, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus Turmion Kätilöt, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Töölön Ketterä, Ultra Bra, Vesala, Wasted

2023 
The Prodigy, Years & Years

Примечания 

Музыкальные фестивали Финляндии